Nevada City (Kalifornia)
 Nevada City (Nevada)
 Nevada City (Montana)

Zobacz też